El término laico  o su variante femenino laica puede hacer referencia a:

 al laico (también, lego, seglar o secular), aquel fiel de la Iglesia católica que no es un clérigo, es decir, que no forma parte del clero;
 a la laicidad, la condición de laico, es decir, perteneciente a la sociedad civil y no a las instituciones religiosas;
 al Estado laico, aquél que pertenece a la sociedad civil, es decir, independiente de cualquier organización o confesión religiosa;
 al laicismo, corriente de pensamiento que defiende la existencia de una sociedad organizada independiente del clero.